Rifflet ist der Familienname folgender Personen:

Jean-Marie Rifflet, französischer Computerspezialist und Hochschullehrer an der Universität Paris-Diderot
Maxence Rifflet (* 1978), französischer Fotograf
Sylvain Rifflet, französischer Jazz-Musiker und Filmkomponist